El nombre de José Novelo puede referirse a:

 José Inés Novelo (1868 - 1956), profesor, político, escritor y poeta mexicano nacido en Yucatán.
 José Guadalupe Novelo (1891 - 1968), educador mexicano nacido en Yucatán.
 José Novelo Flores (1875 - 1924), ingeniero y político mexicano.